
Побережье — пограничная полоса между сушей и морем, характеризующаяся их непосредственным взаимным влиянием, расположенная по обе стороны береговой линии.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Побережье — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Побережье — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Побережье — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Побережье — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.

Украина 
 Побережье — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.